Bonawentura Toeplitz – polski przemysłowiec
 Jerzy Toeplitz – polski pedagog, historyk i krytyk filmu
 Karol Toeplitz – polski filozof, etyk i tłumacz 
 Krzysztof Teodor Toeplitz – polski dziennikarz, felietonista, publicysta, krytyk filmowy i autor scenariuszy 
 Leopold Toeplitz – kupiec
 Otto Toeplitz – niemiecki matematyk
 Teodor Toeplitz – prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Teodor Toeplitz – kupiec, członek dozoru bożniczego
 Zygmunt Toeplitz – przemysłowiec
 Zuzanna Toeplitz – psycholog